Hidasi Judit (1948) nyelvész, japanológus, tanszékvezető egyetemi tanár, dékán
Hidasi Judit (1976) író, újságíró